Иван Иванович Иванюков (, Староконстантинов — , Санкт-Петербург) — российский экономист.

Биография 
Родился в дворянской семье. Окончив Первый кадетский корпус, служил офицером в кавалерии. Выйдя в отставку, поступил вольнослушателем на естественный факультет Петербургского университета, посещал также лекции филологического и юридического факультетов. В 1867 году окончил университет со степенью кандидата и уехал в США знакомиться с научными достижениями американских экономистов и «бытом социалистических общин».

В 1870 году защитил магистерскую диссертацию «Экономическая теория Маклеода» и был назначен в Императорский Варшавский университет профессором финансового права. С 1873 года — преподаватель Петровской земледельческой и лесной академии по кафедре политической экономии и статистики, экстраординарный профессор с 1878 года, ординарный — с января 1879 года.

В период русско-турецкой войны 1877—1878 гг. был командирован в действующую армию в качестве комиссара финансов при князе В. А. Черкасском, руководил устройством финансов на освобождённых от турецких оккупантов землях.

В 1881 году защитил докторскую диссертацию: «Основные положения экономической политики с Адама Смита до настоящего времени», в которой критически оценил систему свободной конкуренции и развил идеи историко-реалистической школы.

С 1894 году, после закрытия Петровской академии, работал в «Русских ведомостях» и «Русской мысли», где составлял ежемесячные обзоры провинциальной жизни. В 1899 году заведовал кафедрой политической экономии в Варшавском политехническом институте, с 1902 году — в Петербургском политехническом институте. В 1906 году сотрудничал с газетой «Страна». Вступил в Партию демократических реформ.

Иван Иванович Иванюков (возможно, полный тёзка) был членом основанной в 1906 году масонской ложи «Феникс» Великой ложи Франции.

Иван Иванович Иванюков умер 26 марта (8 апреля) 1912 года в городе Санкт-Петербурге.

Научная деятельность 
Являлся последователем историко-реалистической школы новейшей формации, признающей относительность экономических явлений, зависимость их от времени и места и, следовательно, их эволюцию. Не находил принципиального различия между строго-научным социализмом и реалистической школой; во многих своих теоретических взглядах, например, в теории ценности, капитализма, распределения, придерживался взглядов Карла Маркса. Доказывал необходимость государственного вмешательства и широких социальных реформ.

Награды и признание 
 Самаринская премия Московского университета — за работу «Падение крепостного права в России» (1882).

Избранная библиография 
 
 
 
 
 
 Иванюков И. И., Ковалевский М. М. У подошвы Эльбруса. — Нальчик: Издательство М.и В. Котляровых. 2009 — 80 с.

Примечания

Литература 
 
 
 
  
 Тебиев Б. К. Иван Иванович Иванюков (1844-1912) [Они служили России] // Тебиев Б. К. Россия на перепутье эпох. Избранные социально-экономические исследования и статьи. Т. I. С. 391-401. – М.: МРСЭИ, 2021. ISBN 978-5-9142-2079-9

Ссылки 
 
 

Выпускники Первого кадетского корпуса
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Профессора Петровской сельскохозяйственной академии
Профессора Императорского Варшавского университета
Преподаватели Варшавского Политехнического института
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Похороненные на Литераторских мостках
Масоны России
Масоны ВЛФ
Либералы Российской империи